Incubação - o desenvolvimento de um ovo até à eclosão;
 Incubação (microbiologia) - de uma cultura de bactérias ou de outro microrganismo em laboratório;
 Incubação (medicina) - o período desde a aquisição do fator que causa a doença até ela se manifestar.
 Incubação (religião) - prática de uma pessoa dormir num lugar sagrado para obter revelações.

Desambiguação